De 15de editie van de Beker der Bekerwinnaars werd gewonnen door het Russische Dynamo Kiev in de finale tegen het Hongaarse Ferencvaros.

Eerste ronde 

Enosis Neon Paralimni trok zich terug wegens de politieke situatie in Cyprus.

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 1974-75 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1974/75